Als Gaspistole bezeichnet man
 eine Schreckschusspistole, die auch Reizgas enthalten kann
 eine Druckluftwaffe, die mit CO2-Gas betrieben werden kann